Modła bezeichnet

Dörfer in Polen:
 Modła (Ciechanów), ein Dorf der Gmina Ciechanów in der Woiwodschaft Masowien
 Modła (Gromadka) (dt. Modlau), ein Dorf der Gmina Gromadka in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Modła (Jerzmanowa) (dt. Modlau), ein Dorf der Gmina Jerzmanowa in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Modła (Rzgów), ein Dorf der Gmina Rzgów in der Woiwodschaft Großpolen
 Modła (Słupia), ein Dorf der Gmina Słupia in der Woiwodschaft Łódź
 Modła (Ustka) (dt. Muddel), ein Weiler der Gmina Ustka in der Woiwodschaft Pommern
 Modła (Wiśniewo), ein Dorf der Gmina Wiśniewo in der Woiwodschaft Masowien

Gewässer in Polen:
 Modła (Kamienna), rechter Zufluss der Kamienna bei Ostrowiec Świętokrzyski, Woiwodschaft Heiligkreuz

Siehe auch:
 Modła Królewska, Modła Księża, Modła-Kolonia, Ortschaften in der Gmina Stare Miasto, Woiwodschaft Großpolen